Wesljana (russisch ) steht für folgende geographische Objekte in Russland:
 Wesljana (Kama), Nebenfluss der Kama
 Wesljana (Wym), Nebenfluss des Wym

 Wesljana (Ort), Dorf in der Republik Komi